Дивізія А 1934-35 — 23-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге здобула Ріпенсія (Тімішоара).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Роминія (Клуж) змінив назву на Вікторія.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1934-35
Румунія
Румунія
1934 у румунському спорті
1935 у румунському спорті